Sant Mori — município da comiunade Girona, Catalunha, Espanha
Mori (Trento) — comunda da provícia de Trento, região Trentino-Alto Ádige, Itália
 Cura Mori (distrito) — distrito da província de Piura, departamento de Piura, Peru
4650 Mori — asteroide
Mori Tower — arranhacéu na cidade de Tóquio
Memento mori — expressão latina: "Lembre-se de que você é mortal"

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos